Парнико́вый эффе́кт:
 Парниковый эффект — повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса.
 Парниковый эффект — российский художественный фильм.